Андре́й Ю́рьевич Бельке́вич (род. 19 мая 1976, Киров) — российский теле- и радиожурналист, телеведущий. В разное время работал на телеканалах ТВ-6, ТВС, РБК-ТВ, «Евроньюс» и радиостанции «Эхо Москвы».

Биография 
Андрей Белькевич родился в городе Кирове.

Журналистскую карьеру Белькевич начал как журналист местной газеты «Выбор». Затем работал на «Релакс-радио» и местном телеканале «Гранд-ТВ».

В 1997 году переехал в Москву.

С 1997 по 2000 год работал на радиостанции «Радио России-Nostalgie» ведущим, а затем руководителем Службы информации.

В 2000 году — шеф- новостей на телеканале ТВ-6. Был журналистом из команды информационной программы «Шкала новостей», которая подчинялась службе утреннего вещания МНВК, делавшей утренний и дневной телеканал «День за днём». В 2001 году, после прихода с НТВ команды журналистов Евгения Киселёва, Белькевич остался работать на телеканале ТВ-6 и становится ведущим новостных программ на этом канале («Сегодня на ТВ-6», «Сейчас» и «Новости»).

С 2002 по 2003 год работал в той же должности на возникшем вместо ТВ-6 телеканале ТВС; 1 июня 2002 года провёл первый выпуск информационной программы на этом канале, вышедший в 11:00. Один из гостей Хрюна Моржова и Степана Капусты в программе «Тушите свет».

В 2003 году после закрытия ТВС на несколько лет ушёл из журналистики. В 2007—2008 годах работал на канале РБК-ТВ в должности международного обозревателя.

В 2008 году начал работать ведущим на радиостанции «Эхо Москвы». Вёл новости, ток-шоу «Дневной разворот» с Антониной Самсоновой, некоторые другие программы. Параллельно с «Эхом» работал ведущим новостей на международном русскоязычном телеканале RTVi.

С лета 2011 года — журналист и ведущий русской редакции телеканала Euronews. Продолжал сотрудничать с радиостанцией «Эхо Москвы» вплоть до её закрытия в марте 2022 года.

Общественная позиция 
В октябре 2008 года подписал открытое письмо-обращение в защиту и поддержку освобождения юриста нефтяной компании ЮКОС Светланы Бахминой.

Примечания

Ссылки 
 Андрей Белькевич на сайте «Эхо Москвы»
 Биография Андрея Белькевича
 Андрей Белькевич на сайте «Тушите свет»

Журналисты Кировской области
Телеведущие канала ТВС
Журналисты России
Ведущие радиостанции «Эхо Москвы»
Телеведущие ТВ-6
RTVI
Выпускники Вятского государственного университета